DFK Dainava (lit. Dzūkijos futbolo klubas Dainava) – litewski klub piłkarski z siedzibą w Olicie. Został założony w 2016.

Historia 
Klub piłkarski powstał w 2016 roku, kiedy założony został klub piłkarski „Dainava” (lt. Dzūkijos futbolo klubas Dainava).

W 2016 klub awansował do Pirma lyga.

W 2021 klub awansował do najwyższej grupy rozgrywkowej na Litwie (A lyga).

Bilans ligowy od sezonu 2016

Trenerzy 
  Ričardas Grigaliūnas (2016)
  Darius Gvildys (2016–2017)
  Donatas Vencevičius (2018)
  Kim Rønningstad (2019)
  Łukasz Hass (2020)
  Fabio Mazzone (2020–2021)
  Tomas Ražanauskas (2021)
  Mattiew Silva, (2022)

Skład w sezonie 2023 
Stan na 17 sierpnia 2023

Znani gracze 
  Vytautas Lukša (2021)
  Linas Klimavičius (2021)
  Deivydas Matulevičius (2021)
  Joshua Silva (2021)
  Saïd Hamulic (2021)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 dfkdainava.com
 Facebook
 alyga.lt
 
 lietuvosfutbolas.lt

Litewskie kluby piłkarskie
Sport w Olicie
Kluby piłkarskie założone w 2016